Klejnot snów / Magiczny kamień (ang. The Dreamstone) – brytyjski serial animowany wyprodukowany w latach 1990-1995. Opowieść o walce pomiędzy snami i koszmarami. Serial został sprzedany w ponad 30 różnych krajach.

Opis fabuły 
Gdzieś we wszechświecie jest planeta, widoczna dla tych, którzy wierzą. Stary Mistrz Snów, opiekun najcenniejszej i potężnej rzeczy na świecie, czyli kamienia snów, co wieczór wysyła na ziemię sny. Potężny i okropny Zordrak planuje ukraść kamień snów. W ten sposób na całym świecie zapanuje strach i chaos. Rufus i Amberley nie mogą do tego dopuścić.

Bohaterowie 
Kraina Snów – kraina zamieszkiwana przez Nupy (ang. Noops).
 Mistrz Snów (ang. Dream Maker) – stary mędrzec, opiekun kamienia snów.
 Rufus i Amberley – para Noopów, która pomaga Mistrzowi Snów rozsiewać dobre sny. Wysyłają je przez magiczny klejnot snów.
 Albert – rybo-pies Mistrza Snów.
 Pildit – przywódca Wutów (ang. Wuts), który razem ze swoimi towarzyszami strzeże Krainy Snów.

Kraina Sennych Koszmarów – kraina zamieszkiwana przez Urpneje (ang. Urpneys), które służą Zordrakowi.
 Zordrak – Lord Koszmarów, władca Sennych Koszmarów. Chce pogrążyć świat w marach sennych.
 Urpgor – naukowiec.
 Sierżant Blob – dowódca armii Urpney'ów.
 Kapral Frizz i Kapral Nug – Kaprale w oddziale Bloba.
 Zarag – siostra Zordraka.

Spis odcinków

Wersja polska 
W Polsce serial emitowany był na kanale RTL 7 w latach 1996-1997. Serial został wydany na VHS.

Wersja RTL 7 
Wersja z angielskim dubbingiem i polskim lektorem.
 Wersja polska: RTL 7
 Czytał: Henryk Pijanowski

Wersja VHS 
Wersja z angielskim dubbingiem i polskim lektorem.
 Dystrybucja: Starcut Film
 Lektor: Maciej Gudowski

Dwie kasety VHS:
 Klejnot snów: Roboptak
 Klejnot snów: Cudowny lek – kaseta zawiera trzy odcinki (Cudowny lek; Przybysz z krainy koszmarów, Kłopoty Spildita)

Kilka odcinków zostało wydanych też na VHS w serii: Bajkowy Kogel-Mogel.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1990